Władysław Zawistowski (pisarz) (ur.  1954 w Gdańsku) – polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i teatralny
 Władysław Zawistowski (krytyk) (ur. 21 czerwca 1897, zm. 30 grudnia 1944) –  krytyk teatralny, kierownik literacki teatru.